IL13RA2 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 380 амінокислот, а молекулярна маса — 44 176.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Білкові рецептори